Sarkand kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Sarkand (ort), Almaty, 
 Sarqan Aūdany, distrikt, Almaty, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar